Крушљевец може бити:

 Крушљевец (Пресека), насељено мјесто у општини Пресека, Република Хрватска
 Крушљевец (Свети Илија), насељено мјесто у општини Свети Илија, Република Хрватска